Оле́г Смирно́в:
 Смирнов, Олег Александрович (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Смирнов, Олег Владимирович (род. 1953) — советский хоккеист.
 Смирнов, Олег Вячеславович (род. 1980) — российский хоккеист.
 Смирнов, Олег Игоревич (род. 1967) — приднестровский политический деятель, депутат Верховного Совета ПМР.
 Смирнов, Олег Михайлович (1936—2012) — советский и российский учёный-металлург.
 Смирнов, Олег Николаевич (1919—1994) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Олег Павлович (1921—2012) — советский писатель и сценарист.